Турнон-сюр-Рон:

 Турнон-сюр-Рон — город и коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Турнон-сюр-Рон — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.
 Турнон-сюр-Рон — округ (фр. Arrondissement) во Франции